een vuilnishoop
 een stort voor de tijdelijke opslag van bagger
 't Stort, een buurtje in de gemeente Het Hogeland
 de landtong waarop de Polder van J. Mulder lag
 een douche werd vroeger ook wel stort genemed
 een vertrek in een oude boerderij Stort (boerderij)